MRF est un sigle qui désigne :
 Madras Rubber Factory, une entreprise indienne de fabrication de pneumatique ;
 Markov random field, un modèle de graphe non orienté ;
 Matériel roulant ferroviaire ;
 Matières résiduelles fertilisantes, sigle employé au Québec, notamment par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour indiquer à la fois les boues d'épuration, les cendres de bois et les poussières de cimenteries et autres résidus industriels de même types ;
 Media Resource Function Server (MRF) pour IP Multimedia Subsystem (IMS) ;
 Mouvements respiratoires fœtaux, paramètre de santé détecté par échographie ;
 Mouvement rap francophone, pionniers de la scène rap québécoise.